Karlsruhe steht für:

Orte:
 Karlsruhe, Stadt in Baden-Württemberg
 Karlsruhe (Plattenburg), Wohnplatz in der Gemeinde Plattenburg in Brandenburg
 Karlsruhe (Remscheid), Wohnplatz in der Stadt Remscheid in Nordrhein-Westfalen
 Karlsruhe (Sohland an der Spree), Ansiedlung in der Gemeinde Sohland an der Spree, Sachsen
 Karlsruhe, ehemaliger Gutsbezirk im preußischen Landkreis Deutsch Krone, heute Polen
 Karlsruhe (North Dakota), ein Dorf im McHenry County im US-Bundesstaat North Dakota

Schiffe:
 Karlsruhe (Schiff, 1889), Passagierschiff des Norddeutschen Lloyd
 Karlsruhe (Schiff, 1905), Frachtschiff der Ernst Russ Reederei
 Prinzess Irene, Passagierschiff des Norddeutschen Lloyd, von 1928 an als Karlsruhe in Dienst
 Karlsruhe (Schiff, 1937), Passagierschiff der Bodensee Schiffsbetriebe GmbH
 Karlsruhe (Schiff, 1950), Fischfangschiff
 Karlsruhe (Schiff, 1972), Ausflugsdampfer der KVVH GmbH
 Karlsruhe (Schiff, 2009), Ausflugsdampfer der KVVH GmbH
 SMS Karlsruhe (1912), Kleiner Kreuzer der Karlsruhe-Klasse
 SMS Karlsruhe (1916), Kleiner Kreuzer der Königsberg-Klasse
 Karlsruhe (Schiff, 1927), Leichter Kreuzer der Königsberg-Klasse
 Karlsruhe (F 223) (1959 bis 1983), Fregatte der Köln-Klasse
 Karlsruhe (F 212) (seit 1983), Fregatte der Bremen-Klasse

Weiteres:
 Triebwagen, siehe S-Bahn Rhein-Neckar#Namensliste der Triebwagen

Siehe auch:
 Carlsruhe (Begriffsklärung)